Xanadu peut désigner plusieurs choses :

Lieux

Lieux réels 

 Xanadu, en Chine, capitale d'été et palais d'été de l'empereur Kubilai Khan.
 Mansion Xanadu, nom de la maison construite par Irénée du Pont près de Varadero à Cuba.
 Maison Xanadu, projet architectural expérimental américain qui s'est déroulé pendant les années 1980-90.
 Centre commercial Madrid Xanadú, situé dans la commune de Arroyomolinos, au sud de Madrid, en Espagne, ayant ouvert en 2003.

Lieux fictifs 

 Xanadu, la résidence de Charles Foster Kane dans le film Citizen Kane, inspirée tant de Hearst Castle que de la demeure fastueuse d'Irénée du Pont.
 Xanadu, résidence imaginaire de Mandrake le Magicien.
Xanadu, monde virtuel présenté dans Garage Kids, court-métrage ayant servi de base à la série Code Lyoko.

Littérature 
Les Talents de Xanadu, une nouvelle de Theodore Sturgeon, montrant une utopie sans conflits ni compétition.

Bande dessinée 

Xanadu, une collection de bandes dessinées dédiée aux comics des années 1950/1960, créée au sein des éditions Les Humanoïdes associés en 1983 à l'initiative de Doug Headline et Roquemartine. En 1987 elle émigre chez la nouvelle maison d'édition Zenda, au sein de Glénat, mais ne verra la publication que d'un seul volume : Weird fantasy.

Cinéma 

Xanadu, un film de 1980 avec Olivia Newton-John.
Xanadu, la bande originale de ce film, réalisée par Electric Light Orchestra et Olivia Newton-John.
Xanadu, la chanson-titre de cet album (reprise en 2010 par Sharleen Spiteri sur l'album The Movie Songbook).
Xanadu, comédie musicale inspirée du film.

Télévision 

Xanadu, série télévisée réalisée par Jean-Philippe Amar et PodZ, diffusée sur Arte en 2011.

Musique 

Xanadu, groupe de pop allemand de 1989 à 1992.
Xanadu, groupe de métal progressif polonais.
Xanadu, chanson de Rush sur l'album A Farewell to Kings.
Xanadu, chanson de Sarah Blasko.
The Legend of Xanadu, morceau du groupe Dave Dee, Dozy, Beaky, Mick and Tich sorti en 1968.
 « Xanadu », chanson du groupe Moi dix Mois sur l’album .
, label de jazz.
Reaching Xanadu, morceau de Perturbator sur l'album Lustful Sacraments, sorti en mai 2021.

Jeux vidéo 

Dragon Slayer Xanadu, un jeu vidéo de 1985, deuxième jeu de la saga Dragon Slayer et qui donnera naissance au jeu vidéo Faxanadu.
Xanadu, jeu vidéo sorti sur console Nintendo en 1984.
Xanadu, un jeu vidéo de Nihon Falcom, sorti en 1985 sur PC-8801, X1, PC-8001, PC-9801, FM-7, MSX.

Sciences 
 Le projet Xanadu, à l'origine de la notion d'hypertexte.
 Xanadu, une formation d'albédo claire sur le satellite Titan de la planète Saturne.

Notes et références